Corrado Fumagalli (1966), cestista italiano
 Corrado Fumagalli (1967), conduttore televisivo italiano